Louis Ferdinand Elle ist der Name folgender Personen:

* Louis Ferdinand Elle der Ältere gen. Ferdinand l'âiné (auch: Louis Ferdinand Elle d. Ä.; 1612–1689), französischer Porträtmaler
 Louis Ferdinand Elle der Jüngere gen. Ferdinand fils (auch: Louis Ferdinand Elle d. J.; 1648–1717), französischer Porträtmaler